Кубок Шпенглера 2011 — 85-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Проходил с 26 по 31 декабря 2011 года в швейцарском Давосе. В турнире приняли участие 6 команд, каждая из которых провела на предварительном этапе 4 игры по круговой системе. Две команды («Давос» и рижское «Динамо»), набравшие наибольшее количество очков в квалификационном этапе, провели между собой матч, в котором выявился обладатель Кубка Шпенглера-2011. Им стал хозяин соревнования «Давос».

Участники турнира 
  Давос
  Витковице
  Гризли Адамс Вольфсбург
  Динамо Рига
  Сборная Канады
  Клотен Флайерз

Результаты

Предварительный этап

Группа Торриани

Группа Каттини

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Статистика

Набранные очки

Символическая сборная 
 Вратарь:  Роман Малек (Витковице) 
 Защитники:  Бит Форстер (Давос) —  Сандис Озолиньш  (Динамо Рига) 
 Нападающие:  Петр Сикора (Давос) —  Кай Хоспельт  (Гризли Адамс Волфсбург) —  Робби Эрл  (Давос).

Факты 

 Пятый год подряд один из представителей КХЛ принял участие в решающем матче традиционного турнира в Швейцарии, причем три последних финала завершились в пользу представителей Континентальной хоккейной лиги.
 Рижские динамовцы участвовали в этом турнире впервые.

См. также 
 Кубок Шпенглера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок Шпенглера
Декабрь 2011 года
Спорт в Швейцарии в 2011 году